Hijmans ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Abraham Albert Hijmans van den Bergh (1869–1943), niederländischer Physiologe und Hochschullehrer
 Wiek Hijmans (* 1967), niederländischer Elektrogitarrist und Komponist